Giesecke ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Rudolph Giesecke (1826–1889), deutscher Unternehmer , 

 Christian Alfred Giesecke (1868–1945), deutscher Verleger
 Erich Giesecke (1891–1943), deutscher Politiker (NSDAP), MdPL Hannover
 Fritz Giesecke (1896–1958), deutscher Agrikulturchemiker und Bodenkundler
 Georg Friedrich Giesecke (1853–1930), deutscher Industrieller
 Gustav Giesecke (1887–1958), deutscher Politiker (SRP), MdL Niedersachsen
 Hans Giesecke (1932–2013), deutscher Tischtennisfunktionär
 Hans-Werner Giesecke (1907–1971), deutscher Richter 

 Heinz-Eberhard Giesecke (1913–1991), deutscher Historiker
 Hermann Giesecke (Unternehmer) (1831–1900), deutscher Unternehmer und Gründer von Giesecke+Devrient
 Hermann Giesecke (1932–2021), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Ida Giesecke (1866–1931), deutsche Malerin
 Johan Giesecke (* 1949), schwedischer Epidemiologe
 Johann Christian Giesecke (1759–1806), deutscher Verleger, Lyriker und Übersetzer
 Julius Giesecke (1833–1881), deutscher Landwirt
 Markus Giesecke (* 1979), deutscher Futsalspieler
 Max Giesecke (1866–nach 1930), deutscher Marinemaler
 Michael Giesecke (* 1949), deutscher Kommunikations- und Medientheoretiker
 Oliver Giesecke (* 1988), deutscher Straßenradrennfahrer
 Wilhelm Giesecke (1854–1917), deutscher Bildhauer und Maler

Namensbestandteil von Unternehmen:
 Giesecke+Devrient, deutsches Unternehmen für Wertpapierdruck und Sicherheitstechnologie
 Schelter & Giesecke, Leipziger Schriftgießerei

Siehe auch:
 Gieseke
 Giseke